Њувил има више значења:
 Њувил (Алабама)
 Њувил (Пенсилванија)